Onderdistrict in Indonesië
 Pabuaran (onderdistrict van Serang), een onderdistrict van het regentschap Serang in de provincie Banten
 Pabuaran (onderdistrict van Cirebon), een onderdistrict van het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
 Pabuaran (onderdistrict van Subang), een onderdistrict van het regentschap Subang in de provincie West-Java
 Pabuaran (onderdistrict van Sukabumi), een onderdistrict van het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Pabuaran (Bantarbolang)
 Pabuaran (Bojong Gede), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Pabuaran (Cibinong), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Pabuaran (Pabuaran, Sukabumi), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Pabuaran (Kemang), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Pabuaran (Pabuaran), een plaats in het regentschap Subang in de provincie West-Java
 Pabuaran (Purwokerto Utara)
 Pabuaran (Sukamakmur), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Pabuaran (Walantaka)